Pavol Smik, né le  à Spišská Nová Ves en Tchécoslovaquie, est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace qui évolue au poste de gardien de but.

Carrière 

Formé à Spišská Nová Ves, il commence sa carrière professionnelle à 18 ans, pendant la saison 2005-2006, en jouant 22 matchs en 1.liga ( slovaque).

Son club monte en Extraliga en 2009. À la fin de la saison, alors que son équipe est de nouveau reléguée, il part jouer à Trebišov. Il y joue 82 match de 1.liga et y termine le lycée.

En juin 2012, il s'engage avec les Boxers de Bordeaux, en Division 1 française ( national). Il quitte le club à la fin de la saison.

Clubs successifs 
  HK Spišská Nová Ves : jusqu'en 2010.
  HK Trebišov : 2010-2012.
  Boxers de Bordeaux : 2012-2013.

Palmarès

Statistiques 

Pour la signification des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| rowspan="2"|2004-2005 || rowspan="2"|HK Spišská Nová Ves || Extraliga U18 || 24 || || || ||  || || || || || || || || ||
|-
| Extraliga U20 || 33 || || || ||  || || || || || || || || ||
|-
| rowspan="2"|2005-2006 || HK Spišská Nová Ves || Extraliga U20 || 15 || || || ||  || || || || || || || || ||
|-
| HK Spišská Nová Ves || 1.liga || 22 || || || ||  || || || || || || || || ||
|-
| rowspan="3"|2006-2007 || HK Spišská Nová Ves || Extraliga U20 || 12 || || || ||  || || || 4 || || || ||  || ||
|-
| HK Spišská Nová Ves || 1.liga U20 || 8 || || || ||  || || || || || || || || ||
|-
| HK Spišská Nová Ves || 1.liga || 1 || || || || 100 || || || || || || || || ||
|-
| 2007-2008 || HK Spišská Nová Ves || 1.liga || 16 || || || ||  || || || || || || || || ||
|-
| 2008-2009 || HK Spišská Nová Ves || 1.liga || 15 || || || ||  || || || 1 || || || ||  || ||
|-
| rowspan="2"|2009-2010 || HK Spišská Nová Ves || Extraliga || 5 || || || ||  || || || || || || || || ||
|-
| HK Trebišov || 1.liga || 4 || || || ||  || || || 5 || || || ||  || ||
|-
| 2010-2011 || HK Trebišov || 1.liga || 38 || || || ||  || || || 3 || || || ||  || ||
|-
| 2011-2012 || HK Trebišov || 1.liga || 41 || || || ||  || || || || || || || || ||
|-
| 2012-2013 || Boxers de Bordeaux || Division 1 || 17 || || || || || || || 4 || || || || || ||
|-
| 2013-2014 || HK Spišská Nová Ves || 1.liga || 34 || || || 3,07||  || || || || || || || || ||
|-
| 2014-2015 || Ours de Villard-de-Lans || Division 2 || 16 || 881 || 35 || 2,38 || 84,8 || 1 || - || 2 || 100 || 5 || 2,98 || 85,7 || 0 || -
|-
| 2015-2016 || Ours de Villard-de-Lans || Division 2 || 10 ||  ||  || 3,45 ||  ||  ||  || 3 ||  ||  || 2,08 ||   ||  || 
|-
| 2016-2017 ||  HC Rebellion Gelnica  || 2.liga || 22 ||  ||  || 4,22 || 87,8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   ||  || 
|-
| 2017-2018 || Jets d'Évry-Viry || Division 2 || 12 || 733 || 35 || 2,87 ||  || 2 ||  || 2 ||  ||  || 4 ||   ||  || 
|-
| 2018-2019 || Jets d'Évry-Viry || Division 2 || 17 || 982 || 48 || 2,93 ||  || 1 ||  || 3 ||  ||  || 4 ||   ||  || 
|-
| 2019-2020 || Jets d'Évry-Viry || Division 2 || 13 || 740 || 47 || 3,81 ||  || 1 ||  || 5 ||  ||  || 3,56 ||   ||  || 
|-
| 2020-2021 || Gaulois de Châlons-en-Champagne || Division 3 || 2 || 108 || 2 || 1,12 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||   ||  || 
|-
| 2021-2022 || HC 46 Bardejov  || 2.liga  ||  ||

Notes et références 

Joueur slovaque de hockey sur glace
Naissance en juin 1987
Naissance à Spišská Nová Ves
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du HK Spišská Nová Ves